Purcari steht für:
 Purcari (Moldau), Ort in der Republik Moldau 
 Purcari (Wein), Weinkellerei und größter Weinexporteur der Republik Moldau 
 Purcari (Fluss), zeitweiser Bach und Nebenfluss des Flusses Gilort in Rumänien 
 (3359) Purcari, Asteroid des Sonnensystems